История на България може да се отнася за:

 История на България, историографска дисциплина
 История на България (Петър Богдан), от 1667 година
 История на България (Блазиус Клайнер), от 1761 година
 История на България (поредица), издание на БАН в 14 тома

Вижте също 
 История на българите (пояснение)
 История на българския народ